Patton har flere betydninger:
 George Patton – amerikansk general
 Patton (film) – film om George S. Patton
 Mike Patton – amerikansk musiker